Ramos Football Club foi uma agremiação da cidade do Rio de Janeiro, fundada em 1913 e reorganizada a 14 de junho de 1917.

História 
O time participou do Campeonato Carioca de 1924, organizado pela Liga Metropolitana de Desportes Terrestres (LMDT).

Seu estádio ficava localizado na Rua Leopoldina Rêgo, Estação de Ramos, de 1913 a 1922. A partir de 22 de abril de 1923, adquiriu o campo da Rua Jockey Club, nº 42, atual Licínio Cardoso, em São Francisco Xavier, zona norte do Rio.

Sua sede, contudo, continuava em Ramos, na Rua Magdalena, atual Professor Lacê. A equipe alviverde tinha o seu uniforme composto por camisa e short brancos com meião e escudo verde.

A sua única participação aconteceu no Campeonato Carioca de 1924. O Ramos participou da Série C, na qual realizou 12 jogos, com três vitórias e nove derrotas, marcando 10 e sofreu 49. Terminou na penúltima colocação com seis pontos, em um total de sete clubes.

Fontes 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.
História dos Campeonatos Cariocas de futebol 1906/2010 – de Roberto Assaf e Clóvis Martins.

Títulos: 
Campeonato Carioca de Futebol-Série B1 1 vez 1919

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1913